

Вієво — село в Смолянській області, входить до складу общини Смолян

Вієво — село в гміні Вієво Лещинського повіту Великопольського воєводства